Dmítrievka (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Dmítrievka (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Dmítrievka (Volsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Dmítrievka (Petrovsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Dmítrievka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Dmítrievka (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia